Jaina, isola-necropoli e sito archeologico costruito dalla civiltà Maya
Jaina Proudmoore, personaggio dell'universo di World of Warcraft
Jaina Solo, personaggio dell'universo di Guerre stellari
Jaina (o Jain), seguace della religione giainista